

Sigle 
Biodiesel
Blu-ray Disc
Bonner Durchmusterung
Bondage

Codici 
BD – codice vettore IATA di bmi
BD – codice FIPS 10-4 di Bermuda
BD – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Bangladesh
BD – codice ISO 3166-2:SE della contea di Norrbotten (Svezia)

Fumetti 
B.D. – personaggio della striscia Doonesbury
Bande dessinée – genere fumettistico franco-belga
Edizioni BD Srl – casa editrice italiana per fumetti

Informatica 
.bd – dominio di primo livello del Bangladesh

Cinema
BD –  abbreviazione di Brigada Diverse, serie cinematografica rumena degli anni '70

Altro 
Bd – abbreviazione di Boulevard

Altri progetti